Sowan steht für:
 Sowan (Vanuatu), unbewohnte Insel in Vanuatu, siehe Liste vanuatuischer Inseln #Provinz Malampa

Sowan ist der Familienname folgender Personen:
 Mohamed Sowan, libyscher Politiker
 Ruttanapon Sowan (* 1994), thailändischer Leichtathlet